Barrio Mitre puede referirse a:

 Barrio Mitre, sub barrio Presidente Mitre, Saavedra Ciudad de Buenos Aires.
 Barrio Emilio Mitre, barrio no oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Barrio Mitre, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.